-разложение матрицы — представление матрицы в виде произведения унитарной (или ортогональной матрицы) и верхнетреугольной матрицы. QR-разложение является основой одного из методов поиска собственных векторов и чисел матрицы — QR-алгоритма.

Определение 
Матрица  размера , где , с комплексными элементами может быть представлена в виде
 
где  — матрица размера  с ортонормированными столбцами, а  — верхнетреугольная матрица размера . При  матрица  унитарная. Если при этом  невырождена, то -разложение единственно и матрица  может быть выбрана так, чтобы её диагональные элементы были положительными вещественными числами. В частном случае, когда матрица  состоит из вещественных чисел, матрицы  и  также могут быть выбраны вещественными, причём  является ортогональной.

По аналогии, если  — матрица размера , где , то она может быть разложена как
 
где матрица  порядка  — нижнетреугольная, а матрица  размера  имеет ортонормированные строки.

Алгоритмы 
-разложение может быть получено различными методами. Проще всего оно может быть вычислено, как побочный продукт в процессе Грама — Шмидта. На практике следует использовать модифицированный алгоритм Грама ― Шмидта, поскольку классический алгоритм обладает плохой численной устойчивостью.

Альтернативные алгоритмы для вычисления -разложения основаны на отражениях Хаусхолдера и вращениях Гивенса.

Пример QR-разложения 
Рассмотрим матрицу:

 

Через  обозначим векторы-столбцы заданной матрицы  Получаем следующий набор векторов:

  

Далее, применяем алгоритм ортогонализации Грама — Шмидта и нормируем полученные вектора, получаем следующий набор:

  

Из полученных векторов  составляем по столбцам матрицу Q из разложения:

 Полученная матрица является ортогональной, это означает, что 

Найдем матрицу  из выражения :

 — искомая верхнетреугольная матрица.

Получили разложение .

Примечания

Литература 
 

Разложения матриц
Численные методы линейной алгебры